Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1936 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 19 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Hilde Sperling bat Simonne Mathieu en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Lilí Álvarez et Marie Luise Horn.

Parcours 
25 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1936
France Simple dames
Sport en France en 1936
Sport en mai 1936
Sport en juin 1936